Le terme maison du Chapitre peut faire référence à des édifices, ayant le plus souvent hébergé un chapitre de chanoines, notamment :
 Maison du Chapitre à Croissy-sur-Celle (Oise, France) ;
 Maison du Chapître à Monpazier (Dordogne, France) ;
 Maison du Chapitre à Saint-Julien-du-Sault (Yonne, France).